МСА — Міжнародна спілка архітекторів
 МСА — Міжнародні стандарти аудиту